czytnik kanałów – program komputerowy do czytania kanałów internetowych
 czytnik niusów (newsreader) – program używany do czytania artykułów z usenetowych grup dyskusyjnych
 czytnik ekranowy – program komputerowy, który rozpoznaje i interpretuje informacje wyświetlane na monitorze komputera
 czytnik Google – wtyczka umożliwiająca czytanie kanałów Atom i RSS
 czytnik książek elektronicznych – urządzenie umożliwiające wyświetlanie i czytanie książek elektronicznych oraz innych dokumentów w formie elektronicznej
 czytnik kart pamięci – urządzenie umożliwiające odczyt kart pamięci typu Flash
 czytnik (skaner) kodów kreskowych – urządzenie służące do odczytywania kodów kreskowych
 czytnik kart dziurkowanych – urządzenie służące do odczytu kart dziurkowanych np. CK-325

Zobacz też 
 czytelnik, czytanie, czytelnia, czytelnictwo